Stöcklhof ist der Ortsname von

 Stöcklhof (Gleiritsch), Ortsteil der Gemeinde Gleiritsch, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stöcklhof (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern